El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España fue el departamento ministerial con competencias en educación, cultura y deporte entre el 21 de diciembre de 2011 y el 1 de junio de 2018.

Funciones 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte era el departamento de la Administración General del Estado encargado de: 
 La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades.
 La promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, y la promoción y difusión de la cultura en español.
 La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.

Asimismo, le correspondía a este departamento el impulso de las acciones de cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de las relaciones internacionales en materia de educación, cultura y deporte.

Titulares 

 José Ignacio Wert (25 de diciembre de 2011-26 de junio de 2015).
 Íñigo Méndez de Vigo y Montojo (26 de junio de 2015-7 de junio de 2018).

Estructura orgánica 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, bajo la superior dirección del titular del departamento, desarrollaba las funciones que legalmente le corresponden a través de los órganos superiores y directivos siguientes:
 La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
 La Secretaría de Estado de Cultura.
 La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

El Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y su Presidente tiene rango de Secretario de Estado.

Como órgano de apoyo político y técnico al Ministro existe un Gabinete, con nivel orgánico de Dirección General.

Son órganos colegiados de asesoramiento o participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los siguientes:
 El Consejo Escolar del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
 El Consejo de Universidades, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría General de Universidades.
 El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, que se relaciona con el Ministerio a través de la Secretaría General de Universidades.

El Instituto de España y las Reales Academias y Academias de ámbito nacional se relacionan administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Adscripción de organismos públicos 
Se adscribían al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los siguientes organismos autónomos:
 El Ministro de Educación, Cultura y Deporte ostenta la presidencia de estos organismos autónomos, que están adscritos al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cultura:
 Biblioteca Nacional.
 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
 Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
 El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría General de Universidades.
 El organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos se adscribe al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Cultura, cuyo titular ostenta su presidencia.

El Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se rigen por su legislación propia, quedan adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte ostenta la presidencia de estos organismos.

La Agencia Estatal Antidopaje está adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes.

Historia 

Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el ejercicio de las competencias que, en la legislatura anterior, le estaban atribuidas al Ministerio de Educación (educación), al Ministerio de Cultura (cultura) y a la Presidencia del Gobierno (Consejo Superior de Deportes).

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Enlaces externos 
 
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educacion
Ministerios de España desaparecidos